Vor ihren Augen ist der Titel folgender Filme:

 Vor ihren Augen (2003) (Danielle Cable: Eyewitness), britischer Fernsehfilm von Adrian Shergold 
 Vor ihren Augen (2015) (Secret in Their Eyes), US-amerikanischer Spielfilm von Billy Ray

Siehe auch:
 In ihren Augen (El secreto de sus ojos), argentinischer Spielfilm von Juan José Campanella (2009)